Monguió ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Monguió (1908–2005), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Pablo Monguió (1865–1956), spanischer Architekt